Snow Island ist der Name folgender Inseln:

in den Vereinigten Staaten:
 Snow Island (Cumberland County, Maine)
 Snow Island (Penobscot County, Maine)
 Snow Island (Ohio)
 Snow Island (Florence County, South Carolina)
 Snow Island (Orangeburg County, South Carolina)

zu den Südlichen Shetlandinseln gehörend:
 Snow Island (Südliche Shetlandinseln)